|-
| 169101 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169102 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169103 - ||  || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169104 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169105 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169106 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169107 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169108 - ||  || 17 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169109 - ||  || 16 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169110 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169111 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169112 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169113 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169114 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169115 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169116 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169117 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169118 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169119 - ||  || 27 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169120 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169121 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169122 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169123 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169124 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169125 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169126 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169127 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169128 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169129 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169130 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169131 - ||  || 13 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169132 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169133 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169134 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169135 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169136 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169137 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169138 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169139 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169140 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169141 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169142 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169143 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169144 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169145 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169146 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169147 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169148 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169149 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169150 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169151 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169152 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169153 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169154 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169155 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169156 - ||  || 28 august 2001 ||  || 
|-
| 169157 - ||  || 21 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169158 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169159 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169160 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169161 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169162 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169163 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169164 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169165 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169166 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169167 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169168 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169169 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169170 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169171 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169172 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169173 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169174 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169175 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169176 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169177 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169178 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169179 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169180 - ||  || 20 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169181 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169182 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169183 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169184 - ||  || 19 august 2001 ||  || 
|-
| 169185 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169186 - ||  || 8 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169187 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169188 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169189 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169190 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169191 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169192 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169193 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169194 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169195 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169196 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169197 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169198 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169199 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169200 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-